Genechten ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond van Genechten (1903–1974), belgischer Missionar und Kunstmaler
 Richard Van Genechten (1930–2010), belgischer Radrennfahrer
 Robert van Genechten (1895–1945), niederländisch-flämischer Jurist, Wirtschaftswissenschafter, Schriftsteller und Politiker